Le tournoi US Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute à La Jolla du 16 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Hardcourt

Navigation 

dames 1966
Compétition de tennis à San Diego
La Jolla
US Hardcourt
Tennis aux États-Unis en 1966
Tennis en mai 1966